

События 
 11 марта — в Византийской империи состоялось «Торжество православия» (торжества, устроенные императрицей Феодорой по случаю восстановления иконопочитания).
 11 августа — три внука Карла Великого заключили между собой в городе Вердене Верденский договор (Верденская клятва) о разделе империи. Карл Лысый получает Францию, Людовик Немецкий — Германию, Лотарь I — Бургундию, Эльзас, Лотарингию и Сев. Италию. Начало образования германского, итальянского и французского государств.
 Объединением скоттского королевства Дал Риада и королевства пиктов было положено начало королевству Альба (Шотландия) (первый шотландский король — Кеннет I, годы правления: 844—859).
 Сицилия. Арабы при поддержке неаполитанского флота взяли Мессину.
 Экспедиция армии кордовского эмира против Верхней Границы и Бану Каси.
 Нападение норманнов на Хихон и Ла-Корунью. Астурийцы сравнительно легко отбили эти атаки. Викинги ушли, разведав дорогу к богатой Андалусии.
 Викинги под командованием Гастинга захватили и сожгли Нант. Норвежцы утвердились на островке Нуармутье в устье Луары.
 До 876 год — король Германии Людовик II Немецкий (ок.806-876), третий сын Людовика Благочестивого.
 Патриарх Мефодий до 847 года.
 Основание Тефрики павликианами.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 843 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 843 году
 Феофил — византийский император-иконоборец.

См. также